Захарий Александрович Курдиани (, 14 июня 1909 года, Ашхабад — 22 апреля 1983 года, Тбилиси) — грузинский советский архитектор. Заслуженный инженер Грузинской ССР (1965).

Биография 
Окончил Грузинский индустриальный институт в 1932 году, получил специальность инженера и архитектора. Свою профессиональную карьеру начал в 1926 году в исполкоме Тифлисского горсовета, где проработал 28 лет. Был главным архитектором Тбилиси (1944—1953). С 1954 по 1970 год был членом коллегии Госстроя Грузии и возглавлял Управление градостроительства.

Известные проекты 
Парк Мтацминда (1936—1938)

Реконструкция Тбилисского фуникулёра 

Генеральный план развития и реконструкции Тбилиси (1934—1936) и (1948—1952)

Память 
Именем Захария Курдиани названа одна из улиц Тбилиси.

Мемориальная доска на верхней станции Тбилисского фуникулёра

Библиография

Литература 
კინწურაშვილი ს., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 10, თბ., 1986. — გვ. 574.

Примечания

Ссылки 
Память народа

Архитекторы Грузии
Заслуженные инженеры Грузинской ССР
Главные архитекторы Тбилиси
Похороненные на Сабурталинском кладбище